EHF kan syfta på

 EHF – det internationella europeiska handbollsförbundet, se European Handball Federation
 EHF – det europeiska landhockeyförbundet, se European Hockey Federation
 EHF – de högsta frekvenserna av mikrovågor. se Extremely High Frequency